Mas Güell és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Es tracta d'una masia tradicional dins dels diferents tipus del II de l'esquema de Danés i Torras, amb teulada a dues vessants, amb aigües als costats i una petita visera ràfec a la façana.

No hi ha documentada la data de la seva construcció però de les dues dates que hi consten a la façana, a la llinda de les finestres del primer pis, la més antiga correspon a 1622, l'altra 1700 i podria ser d'una remodelació posterior. Al centre, a la llinda del balcó hi ha el nom: "Antoni Solé". Aquest nom es va mantenir fins i tot quan ja era en poder del senyor Güell, li deien Can Soler de la Torre.

Tota la colònia està construïda en els terrenys que corresponien a l'heretat de la masia. El 1914, Antoni Gaudí la va decorar totalment sense desfigurar gens la seva estructura ni l'aspecte extern. A la part dreta de la casa hi ha la capella i en angle, les instal·lacions i magatzems amb una cisterna seca on hi ha una escultura de pedra en forma de sol anomenada "el Soley" que fa pensar en un vell rellotge de sol, si bé el seu emplaçament és dubtós, car pràcticament tot el dia està a l'ombra.

El Soley:

Curiosa escultura en forma de sol que s'associa des de temps immemorial a la Masia de Can Güell, però de la que no hi ha cap més referència. En principi, el fet de tenir un forat en el lloc on hi hauria la boca, fa pensar en un rellotge de sol. En aquest cas l'emplaçament actual no seria aquest, car li toca l'ombra. També es podria aventurar una mena de distintiu-blasó improvisat del propietari inicial que es deia, tal com es llegeix a la façana de la masia, Antoni Solé i que donà nom a la casa, a tal punt que quan la finca era propietat d'A. Güell encara es deia Can Soler de la Torre.

Història 
El municipi de Santa Coloma de Cervelló ha estat tradicionalment un terme agrícola. La industrialització no va arribar-hi fins que Eusebi Güell hi va instal·lar, als terrenys de la seva propietat, la colònia tèxtil. És per això que en el terme hi ha força quantitat de masies i cases rústiques senyorials des de l'Edat Mitjana.

Aquesta és una de les més conegudes. Anomenada en un principi Can Soler de la Torre, va passar a mans dels Güell a principis del , tot i així, va mantenir el seu nom antic fins que s'hi va instal·lar la fàbrica de teixits de cotó, quan per identificació amb la colònia, se la va començar a anomenar Mas Güell.

Les úniques referències anteriors que hi ha són les dates de les llindes de les finestres (1622 dreta i 1700 esquerra) i el nom gravat a la del mig : Antoni Solé.

Referències 

Patrimoni monumental de Santa Coloma de Cervelló
Edificis de Santa Coloma de Cervelló
Guell